

Sigle 
 EDT (Eastern Daylight Time) – fuso orario
 EDT (Edizioni di Torino) – casa editrice italiana
 EDT (Électricité de Tahiti) – fornitore di energia elettrica della Polinesia francese
 EDT (Escalating Density Training) – tipo di allenamento coi pesi usato nel culturismo

Geografia

Austria 
 Edt bei Lambach – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)